Ро́щенко — фамилия украинского происхождения. Известные носители: